Částkov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Částkov, comune del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň
Částkov, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín